Dustin Brown (1984) amerikai jégkorongozó, olimpikon
 Dustin Brown (1984) jamaicai származású német teniszező